Le nom Teza peut désigner entre autres :

Toponymes
la rivière Teza en Russie.
le Teza longa de la Tana, près du Rio della Tana à Venise.
et sous d'autres formes :
Taza, une ville du Maroc.
, toponymes occitans du sud de la France.

Patronymes 
 Elvire Teza, gymnaste française née en 1981.
 un nom birman (dont celui de la mère du roi Minkhaung I, et le nom du personnage principal, emprisonné, de la Cage aux lézards).
 un patronyme espagnol.
 un prénom malgache, ainsi qu'un prénom anglais.

Autres cultures
le film éthiopien Teza réalisé par Hailé Gerima en 2008.
un mot sanskrit signifiant « sang  », se retrouvant dans le terme Tezpur.